Liberazione di san Pietro - episodio della Bibbia
Liberazione di san Pietro - affresco di Raffaello
Liberazione di san Pietro - dipinto di Battistello Caracciolo
Liberazione di san Pietro dal carcere - dipinto di Filippino Lippi